Открытый чемпионат Ниццы по теннису — турнир среди мужчин, который проводился на открытых грунтовых кортах с 1971 по 2016 год.
 Internationaux de Tennis Feminin Nice — турнир среди женщин, который на закрытых хардовых кортах проводился в 2001 году.
 WTA Nice Open — турнир среди женщин, который проводился на открытых грунтовых кортах в 1988 году.